Конвой №8011 – японський конвой часів Другої Світової війни, проведення якого відбувалось у жовтні 1943. 

Вихідним пунктом конвою був Палау на заході Каролінських островів - важливий транспортний хаб, куди ходили конвої з Японії, Формози та нафтовидобувних районів Індонезії. Пунктом призначення став атол Трук у у центральній частині Каролінських островів, де до лютого 1944-го знаходилась головна база японського ВМФ у Океанії та транспортний хаб, що забезпечував постачання Рабаула (головна передова база в архіпелазі Бісмарка, з якої провадились операції на Соломонових островах та сході Нової Гвінеї) та східної Мікронезії.  

До складу конвою увійшли танкер «Теннан-Мару» та судно «Чоан-Мару №2 Го», яке саме тривалий час займалось ескортуванням і лише в день виходу конвою було перекласифіковане із допоміжного канонерського човна у транспорт. Охорону забезпечував есмінець «Асанагі».

Загін вийшов із бази 1 жовтня 1943-го. На підходах до Палау та Труку традиційно діяли американські підводні човни, втім, на цей раз перехід пройшов без інцидентів і 6 жовтня конвой №8011 успішно прибув на Трук.

Можливо відзначити, що за кілька діб «Теннан-Мару» вирушить до Рабаула, а наприкінці жовтня загине при переході звідти на Палау.

Примітки 

8011